Gandarela de Basto é uma vila que corresponde territorialmente às freguesias de São Clemente de Basto e Ribas, do município de Celorico de Basto.

Vilas de Portugal
Celorico de Basto